Die 13. Eishockey-Weltmeisterschaft und 24. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 3. bis 12. Februar 1939 in Basel und Zürich in der Schweiz statt. Die Kanadische Eishockeynationalmannschaft, die durch das Vereinsteam der Trail Smoke Eaters repräsentiert wurde, gewann erneut den Weltmeistertitel. Dies war zugleich der elfte Titelgewinn der kanadischen Mannschaft. Der dritte Platz der Schweiz genügte zum Gewinn des dritten EM-Titels, wobei allerdings der Titel erst in einem verspäteten Finale im März gegen die Tschechoslowakei errungen wurde, nachdem beim eigentlichen WM-Turnier beide Mannschaften die Finalrunde punktgleich beendet hatten. Die Tschechoslowakei wurde wenig später vom Deutschen Reich besetzt. Die WM war aufgrund des Zweiten Weltkriegs die vorerst letzte bis 1947.

Modus 
Der Austragungsmodus ähnelte dem des Olympischen Turniers des Jahres 1936. 14 Mannschaften nahmen an dieser WM teil. Es gab vier Vorrundengruppen, wobei es zwei Gruppen mit vier und zwei Gruppen mit drei Teams gab. Die jeweils ersten Beiden jeder Gruppe erreichten die Zwischenrunde. Die Zwischenrunde wurde dann in zwei Vierergruppen gespielt, wobei die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe die Finalrunde erreichten. Die übrigen Teams spielten in einer Platzierungsrunde. Die in der Vor- und Zwischenrunde erzielten direkten Vergleiche wurden nicht in die jeweils nächste Runde mitgenommen.

Vorrunde

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe wurden in Basel auf der Kunsteisbahn St. Margarethen ausgetragen.

Das am 6. Februar 1939 in Zürich ausgetragene Entscheidungsspiel zwischen dem  Deutschen Reich und Italien wurde beim Stand von 0:0 nach der regulären Spielzeit wegen Nebels abgebrochen. Die Internationale Eishockey-Liga entschied am 6. Februar gegen Mitternacht, dass der 2. Platz aufgrund des Torverhältnisses ermittelt wurde.

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Gruppe C 

Abschlusstabelle

Gruppe D 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um Platz 9

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Spiel um Platz 9

Zwischenrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 5–8 

Abschlusstabelle

Finalrunde um die Plätze 1–4 

Abschlusstabelle

Entscheidungsspiel um Platz 3 (Finale um die Europameisterschaft)

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierung der WM

Meistermannschaften

Abschlussplatzierung der EM 

Eishockey-Europameister 1939
 Schweiz

Weblinks

Einzelnachweise 

1939
Europameisterschaft 1939
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1939
Eishockeywettbewerb in Zürich
Sportveranstaltung in Basel